Bastida / Labastida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bastida / Labastida (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Bastida / Labastida (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar